Gontard ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gontard (1788–1854), deutscher Bankier und Abgeordneter 
 Carl Friedrich Ludwig von Gontard (1764–1839), deutscher Platzmajor
 Carl von Gontard (1731–1791), deutscher Architekt
 Fides von Gontard (1917–2007), deutsche Wohlfahrtspflegerin und Leiterin des Evangelischen Seminars für Soziale Berufe in Kassel
 Friedrich von Gontard (1860–1942), deutscher General
 Friedrich Alexander Gontard (1810–1849), deutscher Handelskaufmann und Rittergutsbesitzer
 Georg Ludwig (Louis) Gontard (1769–1830), deutscher Kaufmann und Abgeordneter 
 Gert von Gontard (1906–1979), deutscher Theaterintendant
 Hans von Gontard (1861–1931), deutscher General
 Jean-Pierre Gontard (* 1941), französischer Hochschullehrer und Schweizer Unterhändler in Kolumbien
 Johann Friedrich Gontard-Wichelhausen (1761–1843), deutscher Kaufmann und Abgeordneter 
 Maria Belli-Gontard (1788–1883), deutsche Schriftstellerin
 Paul von Gontard (1868–1941), Gutsbesitzer, anhaltischer und königlich preußischer Geheimer Oberbaurat und Unternehmer
 Susette Gontard (1769–1802), Geliebte von Friedrich Hölderlin
 Sylvain Gontard (* 1973), französischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Gontard (Familie), über die Familien Gontard in Frankfurt und Berlin